Claudia Augusta (21. ledna 63 Antium – květen 63 Řím) byla jediná dcera římského císaře Nerona a jeho druhé manželky, římské císařovny Poppaey Sabiny. Společně se svou matkou obdržely od Nerona titul Augusta. Zemřela 5 měsíců po narození na neznámou nemoc.

Nero a Poppaea Sabina oplakávali její smrt. Byla prohlášena za bohyni. Do chrámů byly umístěny zlaté sochy a na její počest se konaly cirkusové hry, krátce nato jí byla zasvěcena svatyně.

Vývod z předků

Reference 

 E. Groag, A. Stein, L. Petersen – e.a. (edd.), Prosopographia Imperii Romani saeculi I, II et III, Berlin, 1933 – . (PIR2)

Externí odkazy 
 
 Římská mince s ražbou Claudie Augusty: 

Julsko-klaudijská dynastie
Zbožštělí lidé
Narození 21. ledna
Narození v roce 63
Úmrtí v roce 63
Úmrtí v Římě
Ženy